De Oberliga Berlin 1977/78 was het vierde seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

Wacker Berlin werd kampioen en kon via de eindronde naar de 2. Bundesliga promoveren.

Eindstand

Eindronde om promotie
Groep Noord "Reeks B"

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1977/78
Oberliga Berlin